Claire Vergnaud (1930-), femme politique française ;
 Gérard Vergnaud (1933-2021), mathématicien, philosophe, éducateur et psychologue français ;
 Jean-Roger Vergnaud (1945-2011), linguiste français ;
 Bernadette Vergnaud (1950-), femme politique française ;
 Carole Vergnaud (1963-), pilote automobile française de rallye ;
 Christophe Vergnaud (1970-), écrivain français.